John Dixon peut désigner :
 John Dixon (~1740-1811), graveur et dessinateur irlandais ;
 John Dixon Gibbs (1834-1912), inventeur britannique ;
 Alan John Dixon (1927-2014), avocat, homme politique, et ancien sénateur démocrate américain ;
 John Dangar Dixon (1929-2015), dessinateur et scénariste de bande dessinée australien ;
  (?-1999), réalisateur australien ;
John Dixon, ancien joueur australien et entraineur de rugby à XIII.